Йенш () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Йенш, Челси (род. 1985) — австралийская прыгунья в длину.
 Йенш, Эрих Рудольф (1883—1940) — немецкий психолог и философ.